Entalophoridae är en familj av mossdjur. Entalophoridae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Entalophoridae finns 24 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Entalophoridae